Wizlaw ist der Name folgender Personen:

 Wizlaw I. (um 1180–1249), Fürst von Rügen
 Wizlaw II. (1240–1302), Fürst von Rügen
 Wizlaw III. (Rügen) (1265/1268–1325), Fürst von Rügen
 Wizlaw (Cammin), römisch-katholischer Geistlicher in Pommern, Bischof-Elekt von Cammin von 1294 bis 1296